Unica figlia di Aethelred II e di Ethelfleda, condivise con la madre il titolo di "Signora dei merciani" nel 918. Alla morte di Ethelfleda, in questo stesso anno, le successe sul trono.

Il regno di Mercia fu reclamato dallo zio materno Edoardo il Vecchio del Wessex nel 919. Fu deposta con molta facilità, inglobando definitivamente il regno di Mercia in quello di Wessex.

Monarchi di Mercia